Щипков — русская фамилия; имеет женскую форму Щипкова.
 
 Щипков, Виктор Васильевич (1923—1998) — Заслуженный военный лётчик СССР, генерал-майор авиации.
 Щипкова, Татьяна Николаевна (1930—2009) — российский лингвист, политический заключенный, участник подпольного православного движения.